Даррелл Уокер (; родился 9 марта 1961 года в Чикаго, штат Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Учился в Университете Арканзаса, в 1983 году был выбран на драфте НБА под 12-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Денвер Наггетс», «Вашингтон Буллетс», «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1984). В сезоне 1992/1993 годов Уокер стал чемпионом НБА в составе Чикаго. В 1983 году был включён во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 720 игр, в которых набрал 6389 очков (в среднем 8,9 за игру), сделал 3134 подбора, 3276 передач, 1090 перехватов и 225 блок-шотов.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команды «Торонто Рэпторс» (1995—1998), «Рокфорд Лайтнинг» (КБА) (1999—2000), «Вашингтон Уизардс» (2000), «Вашингтон Мистикс» (WNBA) (2000), «Нью-Орлеан Хорнетс» (ассистент) (2004—2008) и «Детройт Пистонс» (ассистент) (2008—2011). В настоящее время работает ассистентом главного тренера в команде «Нью-Йорк Никс».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Арканзас Рейзорбэкс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Торонто Рэпторс»
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Тренеры «Вашингтон Мистикс»
Тренеры «Нью-Орлеан Хорнетс»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Тренеры «Нью-Йорк Никс»